Hemicarpus villosus är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Mueller. Hemicarpus villosus ingår i släktet Hemicarpus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
villosus